The Kennedys bezeichnet:

 Kennedy (Familie), einflussreiche irisch-amerikanische Familie
 The Kennedys (Museum), privates Museum in Berlin
 The Kennedys (Band), US-amerikanische Folkrock-Band
 Die Kennedys, Fernseh-Miniserie über die Kennedy-Familie aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Kennedy